Bernardo Rossellino (Settignano 1409 – Firenze 1464) – architetto e scultore italiano
Antonio Rossellino (Settignano 1427 – Firenze tra il 1478 e il 1481) – scultore italiano
Rossellino Della Tosa (Firenze, 1260 – Firenze, 1330) – politico e nobile italiano

Altro
Rosellino – cultivar di olivo della Toscana